Kückelmann ist der Familienname folgender Personen:

Gertrud Kückelmann (1929–1979), deutsche Schauspielerin
Norbert Kückelmann (1930–2017), deutscher Filmregisseur und -autor
Sabine Kückelmann (1957–2018), deutsche Fotografin und Schauspielerin